Typ F bzw. Type F ist:
 eine besonders große Sonnenfleckengruppe, bis zu 300.000 km breit
 das Internationale Schutz-Kontakt-Stecker-System
 ein türkischer Gefängnisstandard, siehe Typ-F-Gefängnis
 einen Wagentyp der Straßenbahn Timișoara, siehe Typ F (Straßenbahn Timișoara)
 Produktionsfunktion vom Typ F, siehe Matthes-Produktionsfunktion
 ein Flugzeugmodell, siehe Avro Type F
 ein Küstenmotorschiffstyp, siehe Sietas Typ F
 ein britischer Standard-Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „F“
 eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Siehe auch:
 F-Type (Begriffsklärung)
 Baureihe F (Begriffsklärung)
 Klasse F (Begriffsklärung)
 Modell F (Begriffsklärung)
 Chevrolet Serie F, Automodell
 System F (Begriffsklärung)

Abkürzung